Bradyporus — род прямокрылых насекомых из подсемейства шароголовых кузнечиков отряда прямокрылых. Распространены в Восточной Европе, на Балканском полуострове, в Турции и Иране.

Виды 
В роде Bradyporus 2 подрода с 13 видами:
 Подрод Bradyporus
 Bradyporus dasypus (Illiger, 1800)
 Подрод Callimenus
 Bradyporus avanos Ünal, 2011
 Bradyporus conophallus Ünal, 2011
 Bradyporus dilatatus (Stål, 1875)
 Bradyporus karabagi Ünal, 2011
 Bradyporus latipes (Stål, 1875)
 Bradyporus macrogaster (Lefebvre, 1831)
 Bradyporus montandoni (Burr, 1898)
 Bradyporus multituberculatus (Fischer von Waldheim, 1833) — Степной толстун
 Bradyporus oniscus (Burmeister, 1838)
 Bradyporus picurka Garai & Ünal, 2014
 Bradyporus sureyai Ünal, 2011
 Bradyporus toros Ünal, 2011

Примечания 

Настоящие кузнечики
Роды прямокрылых